Горње Штипље је насељено место града Јагодине у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 145 становника.

Историја 
До Другог српског устанка Горње Штипље се налазило у саставу Османског царства. Након Другог српског устанка Горње Штипље улази у састав Кнежевине Србије и административно је припадало Јагодинској нахији и Левачкој кнежини све до 1834. године када је Србија подељена на сердарства. Помиње се по богатству Милош Стевановић који је 1857. године донирао за изградњу споменика вожду Карађорђу у Београду 8 гроша. Марта 1904. године село Горње Штипље указом краља Петра I изузето је из општине јошаничке и формирало своју општину горњо штипљанску.

У селу Горње Штипље 1900. године основана Земљорадничка задруга са 16 чланова и улогом од 461 динара.

Демографија 
Пре Другог светског рата село Горње Штипље је имало своју општину којој су припадала још нека села. На попису из 1931. године општина Горње Штипље је имала 533 становника. У насељу Горње Штипље живи 168 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 49,7 година (48,0 код мушкараца и 51,1 код жена). У насељу има 82 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,32. 

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Јагодина
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији